Die Iodbenzolsulfonsäuren bilden eine Stoffgruppe, die sich sowohl von der Benzolsulfonsäure als auch vom Iodbenzol ableitet. Die Struktur besteht aus einem Benzolring mit angefügter Sulfonsäuregruppe (–SO2OH) und Iod (–I) als Substituenten. Durch deren unterschiedliche Anordnung (ortho, meta oder para) ergeben sich drei Konstitutionsisomere mit der Summenformel C6H5ISO3.

Literatur 
 Muhammet Uyanik, Matsujiro Akakura and Kazuaki Ishihara: 2-Iodoxybenzenesulfonic Acid as an Extremely Active Catalyst for the Selective Oxidation of Alcohols to Aldehydes, Ketones, Carboxylic Acids, and Enones with Oxone, in: J. Am. Chem. Soc., 2009, 131 (1), S. 251–262; doi:10.1021/ja807110n.

Nach Substitutionsmuster unterscheidbare Stoffgruppe
 Iodbenzolsulfonsaeuren
 Iodbenzolsulfonsaeuren